Bicak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bicak, Mojokerto, by, 
 Bicak, Blora, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar